Luta ist Familienname von
 Dielona Luta (* 1994), Fußballerin
Weiteres:
Luta (cham.) für Rota (Insel)

Siehe auch:
 Lhůta (Begriffsklärung)
 Luta Livre, brasilianische Kampfsportart